Jogos Olímpicos de Verão de 1896
 Jogos Olímpicos de Verão de 1906
 Jogos Olímpicos de Verão de 2004

Desambiguação